The Broken Gate – film del 1920 diretto da Paul Scardon
The Broken Gate – film del 1927 diretto da James C. McKay